Cross Timbers – ecoregione statunitense tra Texas, Oklahoma e Kansas
Cross Timbers – comune statunitense in Missouri